Pentru Patrie se poate referi la:

 Pentru patrie (film), film istoric românesc din 1978, regizat de Sergiu Nicolaescu
 Partidul „Pentru Patrie”, înființat în 1993 de un grup de vechi luptători în Rezistența Națională Anticomunistă
 Pentru Patrie (revistă), Publicația centrală a Ministerului Administrației și Internelor din România